Krzesanica kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Krzesanica (ö),

Polen 

 Krzesanica (berg), Lillpolens vojvodskap, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar